Calyptrotheca — род суккулентных растений семейства Дидиереевые.

Морфология 
Завязь верхняя, несколько семяпочек на базальной плаценте, столбик с небольшим округлым вздутием у основания, рыльце простое.

Распространение 
Природный ареал: Восточная Африка: Эфиопия, Кения, Сомали, Танзания.

Таксономия 
, Bot. Jahrb. Syst. 24: 307 (1897).

Виды 
Подтвержденные виды по данным сайта Plants of the World Online на 2022 год:

Примечания

Ссылки 

Дидиереевые